El Torneig d'Hiroshima 2018, oficialment conegut com a Hana-cupid Japan Women's Open 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La desena edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 16 de setembre de 2018 al Regional Park Tennis Stadium d'Hiroshima, Japó. Era la primera edició celebrada en aquesta ciutat, ja que anteriorment s'havia disputat a Osaka i Tòquio.

La tennista taiwanesa Hsieh Su-wei va guanyar el tercer títol individual del seu palmarès, el primer títol i primera final en sis anys.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
WTA Tour 2018